Déiopée peut désigner :

Mythologie grecque 

 Déiopée, une des Néréides 
 Déiopée, une nymphe, disciple de Cyrène, que Junon avait promise en mariage à Éole s'il se déchaînait contre Énée

Voir aussi 
 Deiopea, un genre d'Eurhamphaeidae.